

Geografia

Francia 
 La Plagne-Tarentaise – comune nel dipartimento della Savoia (Alvernia-Rodano-Alpi)
 Plagne – comune nel dipartimento dell'Ain (Alvernia-Rodano-Alpi)
 Plagne – comune nel dipartimento dell'Alta Garonna (Occitania)

Svizzera 
 Plagne – ex comune ora frazione di Sauge, comune nella regione del Giura Bernese (Canton Berna)

Sport 
 La Plagne – stazione sciistica situata a La Plagne-Tarentaise (Francia)